Trama är ett släkte av insekter som beskrevs av Von Heyden 1837. Enligt Catalogue of Life ingår Trama i familjen långrörsbladlöss, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen barkbladlöss.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Långrörsbladlöss
Trama